

Староіліково — село, Бакалинський район, Башкортостан
 Староіліково — село, Благовіщенський район, Башкортостан

Див. також 
 Новоіліково